Oranjekazerne (Den Haag)
Oranjekazerne (Schaarsbergen)